USS Whipple je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Whipple (DD-15) 
 USS Whipple (DD-217)

Whipple